In 1960 werd het twaalfde seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. ASK Vorwärts Berlin werd kampioen.

Seizoensverloop

Door de degradatie van Turbine Erfurt in het vorige seizoen was er voor het eerst sinds de Oberliga geen vertegenwoordiger uit het district Erfurt. Met de promotie van Chemie Halle had het district Halle nu drie vertegenwoordigers, al degradeerden er twee na dit seizoen.

Vorwärts Berlin werd met 9 punten voorsprong autoritair kampioen. Titelverdediger Wismut Karl-Marx-Stadt lag lange tijd achter Vorwärts, maar zakte aan het einde van het seizoen nog weg naar de vijfde plaats. Met Dynamo Berlin kwam ook de vicekampioen uit de hoofdstad Oost-Berlijn. Na de heenronde verkeerde de club nog in degradatiegevaar, maar door een sterke terugronde belandden ze op de tweede plaats.

De degradanten waren Chemie Zeitz en Fortschritt Weißenfels, die er nooit meer in slaagden om terug te keren naar de Oberliga. Zeitz had met Bernd Bauchspieß wel de topschutter van de Oberliga in huis, maar dat mocht niet baten. Na zijn overstap naar Chemie Leipzig zou hij een van de succesvolste aanvallers van de Oberliga worden. Motor Zwickau was de beste BSG op de vierde plaats.

Er kwamen 1.692.500 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden wat neerkomt op 9.299 per wedstrijd.

Eindstand

Topschutters
Er vielen 590 goals wat neerkomt op 3,24 per wedstrijd. De wedstrijden met de meeste goals waren Aktivist Brieske-Senftenberg-Chemie Zeitz (6:3) en Empor Rostock-Chemie Zeitz (7:2).

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

Jaarbeursstedenbeker

Zie ook
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1960

Externe links
 Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1959/60